Arnö kan syfta på:

 Arnö, Enköpings kommun – en ö i Mälaren (Bond-Arnö), 
 Arnö socken – en tidigare socken i Uppland ingick i Trögds härad, 
 Arnö landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1942, 
 Arnö församling – en tidigare församling i Uppsala stift –1943, 
 Arnö kyrka – en kyrkobyggnad, 
Arnö, Nyköpings kommun – en tätort utanför Nyköping, 
 Arnö herrgård – ett gods som namngett stadsdelen ovan, 
Biskops-Arnö – (Arnö), en ö i Mälaren i Håbo kommun, 
Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö – en folkhögskola och tidigare herrgård på Biskops-Arnö, 
Arnö, Innaren – en ö i Innaren i Kronobergs län, 
Arnö, Ljusterö – ett tomtområde på Ljusterö i Roslagen, 
 Arnö (naturreservat) – ett naturreservat i Valdemarsviks kommun, 
 Biskops-Arnö – ett slott , 
 Arnö, Norrtälje kommun – en mindre ö som är förbunden med Löparö, Norrtälje kommun i Roslagen,